Dampier steht für:

Personen:
 Erick Dampier (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Karl Dampier (* 1948), österreichischer Politiker (SPÖ)
 William Dampier (1651–1715), englischer Seefahrer
 William Cecil Dampier (1867–1952), britischer Wissenschaftler und Wissenschaftshistoriker

Orte:
 Dampier (Australien), Ort in Australien
 Dampier Peninsula (Australien)
 Dampier-Archipel (Australien)
 Dampier-Insel, alte Bezeichnung von Karkar in Papua-Neuguinea
 Dampier-Insel, alte Bezeichnung der Burrup-Halbinsel in Westaustralien
 Dampier-Halbinsel nördlich der westaustralischen Stadt Broome
 Dampierland, Region in Westaustralien
 zwei Meeresstraßen nahe Neuguinea
Dampierstraße (Papua-Neuguinea)
Dampierstraße (Westpapua)
 Mount Dampier in Neuseeland

Sonstiges:
 (14876) Dampier, Asteroid

Siehe auch:
 Dampierre